algemeen: niet passief
 taalkundig: zie actief/passief (taalkunde)
 boekhouding : activa
 VV Actief, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Eelde
 Actief luisteren, een door de Amerikaanse psycholoog Carl Rogers beschreven techniek van luisteren
 Actief sterrenstelsel, een begrip uit de sterrenkunde
 Actief Slovenië, een politieke partij in Slovenië
 Actief transport, het gemedieerde transport van biochemische en andere atomaire/moleculaire substanties door celmembranen
 Optisch actief, als een stof de richting van de polarisatie van doorvallend licht verandert
 Actief systeem, een begrip uit de techniek, voor een systeem dat zelf signalen uitzendt